Ю́рий Альфредович Стыцко́вский (; род. 19 августа 1962, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, комик и телеведущий. Бывший актёр комик-труппы «Маски»; руководитель и ведущий юмористической программы «Каламбур» (1996—2001).

Биография 
Родился 19 августа 1962 года в Одессе (Украина). 

Мама — Людмила Кирилловна Стыцковская (в девичестве Караманова или Караманян). Отец — Альфред Максимович Стыцковский.

Окончил среднюю школу с золотой медалью, затем Одесский политехнический институт по специальности «акустика» с красным дипломом. После института занимался разработкой компьютерных программ психологической поддержки. Затем Юрий работал в Ильичёвском морском порту и хотел ходить в плавания.

Однажды Стыцковский отправился в Ленинград вместе со своими друзьями (в будущем — актёрами) Алексеем Агопьяном и Дмитрием Шевченко, где поступил в ЛГИТМиК. Не подавая документов в приёмную комиссию, прошёл три тура собеседований, после чего официально изъявил желание обучаться по специальности «режиссёр эстрады». Окончив театральный вуз, вернулся в Одессу, где с артистами-однокурсниками открыл свой театр. Репертуар был составлен из музыкально-романтических спектаклей. В 1990 году неудачи не дали проекту развиться. Юрию поступали творческие предложения из-за границы, но он не захотел оставлять театр.

В 1992 году комедийный дуэт «Сладкая жизнь» (вместе с Агопьяном) вливаются в одесскую комик-труппу «Маски». Также дуэт отметился в популярном для украинского зрителя «Шоу Долгоносиков».

В 1995 году дуэт «Сладкая жизнь» вышел из состава «Масок» и объединился с клоун-группой «Магазин Фу» (Татьяна Иванова, Сергей Гладков и Вадим Набоков). С 1996 года принимает участие в юмористической программе «Каламбур» и ситкомах «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и «Дружная семейка» в качестве режиссёра-постановщика. Стыцковский выступал в качестве центральной фигуры в «Каламбуре»: он вёл её, ставил скетчи, исполнял несколько ролей, самые известные из которых: рокер и повар (оба — Бар «Каламбур»), командор (Крутое пике) и майор (Железный капут).

С 10 сентября 2007 года, в преддверии парламентских выборов, на украинском канале ТЕТ выходила информационно-аналитическая передача «Пупсня», автором, режиссёром и продюсером которой стал Юрий Стыцковский. Концепция передачи состояла в том, что куклы известных украинских политиков (Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Наталья Витренко и др.) под присмотром куклы Савика Шустера играли в ток-шоу наподобие «Свободы слова».

Семья 
 Первая жена Эвелина Блёданс (род, 05.04.1969) — известная актриса, участница комик-труппы «Маски». Поженились в 1993 году, после 7 лет совместной жизни, но брак продлился 2 месяца.
 Вторая жена (с 1995 года) — Ирина Козырь, являвшаяся исполнительным продюсером тележурнала «Каламбур». 22 мая 2002 года в браке родился сын Николай.

Фильмография

Актёрские работы в кино 
 2001—2003 — Дружная семейка — Василий Степанович Вольский
 2006 — Счастье по рецепту — музыковед
 2006 — Один в Новогоднюю ночь — Эдуард Вениаминович
 2007 — Вечерняя сказка — Миша Лисовой
 2007 — Любимый по найму — Иван
 2008 — Одинокий ангел — Аркадий
 2012 — Одесса-мама — Колдыбин

Режиссёрские работы в кино 
 2001—2003 — Дружная семейка
 2006 — Один в Новогоднюю ночь
 2007 — Вечерняя сказка
 2007 — Любимый по найму
 2007 — Ты всегда будешь со мной?
 2007 — Света с того света
 2008 — Глупая звезда
 2008 — Одинокий ангел

Сценарные работы в кино 
 2001—2003 — Дружная семейка
 2006 — Один в Новогоднюю ночь

Продюсерские работы в кино 
 2008 — Одинокий ангел

Актёрские работы на телевидении 
 1991—1995 — Маски-шоу — разные роли
 1995—1998 — Джентльмен-шоу — разные роли
 1996—2001 — Каламбур — Ведущий / Командор / Рокер / Герр Майор и др.
 2000—2002 — Комедийный квартет — Юрий Козлов / Миссис Хадсон / Пан фельдшер
 2002—2005 — Комедийный коктейль — Юрий Лебедев
 2009 — Йохан и Мария — Лёнчик

Режиссёрские работы на телевидении 
 1996—2001 — Каламбур
 2001—2002 — Комедийный квартет
 2002—2005 — Комедийный коктейль
 2009 — Йохан и Мария

Сценарные работы на телевидении 
 1996—2001 — Каламбур
 2002—2005 — Комедийный коктейль

Продюсерские работы на телевидении 
 2001—2002 — Комедийный квартет
 2002—2005 — Комедийный коктейль
 2002 — Маленькие истории большого города
 2009 — Йохан и Мария

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Телеведущие Украины
Выпускники Одесского национального политехнического университета
Актёры телевидения Украины
Персоналии:Одесса
Участники комик-труппы «Маски»
Каламбур
Телеведущие канала «Россия-1»